Amneris - personaggio dellAida di Giuseppe Verdi
Amneris  – sinonimo tassonomico di Anatrachyntis, genere di falene della famiglia Cosmopterigidae
Amneris  – sinonimo tassonomico di Melanotaenia, genere di pesci ateriniformi della famiglia Melanotaeniidae
871 Amneris - asteroide della fascia principale